Расъю — название рек в Республике Коми:
 Расъю (приток Велью) — длиной 32 км.
 Расъю (приток Нившеры) — длиной 20 км.
 Расъю (приток Оча) — длиной 26 км.
 Расъю (приток Северной Мылвы) — длиной 112 км.
 Расъюлунвож — длиной 62 км.